Le nom Peter Jackson est porté par les personnes suivantes :

 Peter Jackson (1861-1901), un boxeur australien ;
 Peter Jackson (1926-2016), un écrivain et photographe britannique ;
 Peter Jackson (1930-2004), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 Peter Jackson (1948-), un historien britannique spécialisé dans les croisades, les Mongols et l'Inde musulmane ;
 Peter Jackson (1961-), un réalisateur néo-zélandais.